Антоніо де ла Торре ():
 Антоніо де ла Торре (нар. 1951) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1978.
 Антоніо де ла Торре (нар. 1968) — іспанський актор.